Папульяс — фамилия. Известные носители:
 Папульяс, Йоргос (1927—2009) — греческий дипломат, бывший министр иностранных дел Греции.
 Папульяс, Каролос (1929—2021) — греческий политик, президент Греции с 2005 по 2015 годы.